Seznam novozelandskih igralcev ragbija.

B 
 Todd Blackadder

C 
 Don Clarke 
 Christian Cullen

H 
 Doug Howlett

L 
 Jonah Lomu

M 
 Colin Meads 
 Stan Meads 
 Andrew Mehrtens

R 
 Joe Rokocoko

S 
 Wayne Shelford 
 Carlos Spencer

U 
 Tana Umaga 

Igralci ragbija